Жу́ковская у́лица или Жуко́вская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Жуковская улица — улица в Брянске
 Жуковская улица — улица в Егорьевске Московской области
 Жуковская улица — улица в Жуковке Брянской области
 В Ногинске Московской области:
 1-я Жуковская улица
 2-я Жуковская улица
 Жуковская улица — улица в Пушкине Московской области
 Жуковская улица — улица в Рыбинске Ярославской области
 Жуковская улица — бывшее название улицы Минина в Нижнем Новгороде

Украина 
 Жуковская улица — улица в Полтаве.

См. также 
 
 
 Жуковское шоссе — улица в Волгодонске Ростовской области
 
 Жуковский проезд — улица в Видном Московской области
 Жуковский тупик — улица в Ногинске Московской области